Зе́нкин — фамилия; имеет женскую форму Зенкина.

Известные носители:
 Зенкин, Анатолий Александрович (1939-1999) — российский политический деятель. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Марий Эл.
 Зенкин, Константин Владимирович (род. 1958) — российский музыковед, пианист, педагог. Доктор искусствоведения (с 1996), профессор (с 2000).
 Зенкин, Пётр Григорьевич (1912—1985) — советский футболист, тренер.

См. также 
 Зенкино